Chusum (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Lhokha in de Tibetaanse Autonome Regio
Chusum (plaats), een plaats in het arrondissement Chusum in Tibet